Апология — защитительная речь или защитительное письмо, сочинение, текст, направленный на защиту чего или кого-либо.

В литературе 
 «Апология Сократа» — произведение Платона.
 «Апология Сократа» — произведение Ксенофонта.
 «Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии» — произведение Апулея.
 «Апология аугсбургского исповедания» — название лютеранской книги, составленной в XVI веке Филиппом Меланхтоном.
 «Апология математика» — эссе британского математика Г. Х. Харди 1940 года.

Прочее 
 «Апология» — авторская телепередача Дмитрия Диброва, выходившая на Первом канале в 2001—2003 годах.

См. также 
 Апологет
 Апологетика